Tricorn kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Tricorn  Mountain, 
 Mount Tricorn, 
 Tricorn Peak, 

Robotskapade Antarktisförgreningar